Frauenhagen steht für:
 Frauenhagen (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Frauenhagen (Brüssow), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Brüssow, Landkreis Uckermark, Brandenburg